Конвои́р:
 Конвои́р — особое военное судно (корабль), для проводки и зашиты купеческих судов, сопровождающий отдельное судно, группу судов (транспортов).
 Конвои́р — охранник, тот, кто входит в состав конвоя, конвоирует кого-либо или что-либо.

См. также 
 Конвой
 Конвой
 Конвоиры
 Конвоирование